Турнир Tallinn Trophy 2016 года — пятый международный турнир по фигурному катанию «Кубок Таллина», который состоялся в эстонской столице Таллине с 22 по 26 ноября 2016 года. Соревнования прошли в мужском и женском одиночном катании, спортивных парах и танцах на льду. Соревнования в этих дисциплинах прошли также среди юниоров и новичков.

Турнир входит в серию Челленджер текущего сезона и является восьмым предпоследним его этапом. Проводиться эстонской федерацией фигурного катания при поддержки ИСУ.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду 

WD — фигуристы снялись с соревнований.

Призёры среди юниоров

Юноши

Девушки

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Результаты

2016 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2016/2017
Ноябрь 2016 года
Спорт в Эстонии в 2016 году
Кубок Таллина